Faragher bezeichnet:
 The Faragher Brothers, eine Musikgruppe

Faragher ist der Nachname folgender Personen: 
 Danny Faragher (* 1947), US-amerikanischer Rock-/Soul-Musiker
 Davey Faragher (* 1957), US-amerikanischer Bassgitarrist
 Donna Faragher (* 1975), australische Politikerin
 Edward Faragher (1831–1908), Manx-sprachiger Dichter, Volkskundler und Kulturschützer
 Harold Faragher (1917–2006), englischer Kricketspieler
 John Mack Faragher (* 1945), US-amerikanischer Historiker
 Kathleen Faragher (1904–1974), Manx-sprachige Schriftstellerin
 Ramsey Faragher (* 1981), britischer Unternehmer
 Tommy Faragher, US-amerikanischer Musikkomponist und -produzent